Okręty US Navy o nazwie USS  "Siboney", pochodzącej od miejsca lądowania na Kubie wojsk amerykańskich w czasie wojny amerykańsko-hiszpańskiej:
 "Siboney" (ID-2999) był cywilnym statkiem "Oriente" używanym w czasie I wojny światowej jako transportowiec żołnierzy. Wrócił do właściciela - firmy New York and Cuba Mail Steamship Company po wojnie.
 "Siboney" (CVE-112) był lotniskowcem eskortowym, który był w służbie w latach 1945 - 1956.

Siboney